Miejscowości w Polsce, nazwy urzędowe
 Kolonia Zawada – wieś w woj. łódzkim w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki

 Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zawada – kolonia wsi Zawada w woj. lubelskim w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica
 Kolonia Zawada – część wsi Zarudzie w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Kolonia Zawada – kolonia wsi Zawada w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Mstów
 Kolonia Zawada – kolonia wsi Zawada w woj. śląskim w pow. myszkowskim, w gminie Żarki